Skeena est une circonscription électorale provinciale de la Colombie-Britannique (Canada), située sur la côte nord de la province. Son député actuel est le libéral Ellis Ross.

Liste des députés

Résultats électoraux

Références

Circonscription provinciale en Colombie-Britannique